Апертура 1992 () — первая половина 63-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar
 Чемпионат Аргентины 1992/93 на rsssf.com

1992
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1992 году